Barrio Belgrano, puede referirse a:

Barrio Belgrano, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Buenos Aires y uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad.

 Barrio Belgrano, barrio referente de Posadas, Provincia de Misiones, Argentina.

 Barrio Belgrano, uno de los más importantes de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina. 

 Barrio Belgrano, un histórico barrio de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina.
Barrio Belgrano, un histórico barrio de la ciudad de Neuquén, Argentina.

 Barrio Belgrano Norte, es un barrio situado en el distrito de Villa Bastías, Departamento Tupungato, Provincia de Mendoza, Argentina.

 Barrio Belgrano Sudeste,  o simplemente "El Mallín" es un barrio de la ciudad de San Carlos de Bariloche,  provincia de Río Negro, Argentina.

 Barrio Villa Belgrano, un barrio de la ciudad de Córdoba, en Argentina.